APK kan syfta på:

APK – tidigare namn på ett svenskt kommunistiskt politiskt parti grundat 1977, se Arbetarpartiet Kommunisterna
APK – ett studentikost mått som anger mängden alkohol som erhålls per nedlagd krona, se Alkohol per krona
APK – en brödfabrik i Örebro, grundad av Anders Petter Kjellgren, numera en del av Bageri Skogaholm, se A.P. Kjellgrens Brödfabrik
APK – IATA:s kod för en flygplats i Apataki, Franska Polynesien, se Apataki flygplats
APK (filformat) – det filformat som används för att distribuera och installera applikationsprogram (mobila appar) och mellanprogramvara för Googles Android-operativsystem